Anthelia, maleni rod biljaka jetrenjarki koji je dao svoje ime porodici Antheliaceae. Rod, odnosno porodica, raširena je po Euroaziji (uključujući i Hrvatsku) i obje Amerike.

Postoje najmanje dvije priznate vrste.

Vrste 
 Anthelia julacea (L.) Dumort.
 Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis.

Izvori 

Jungermanniineae